Leimgrube ist Ortsteilname von
 Leimgrube (Salem), Ortsteil von Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Leimgrube (Berrwiller), Ortsteil von Berrwiller, Elsass, Frankreich

Leimgrube ist der Name von Wüstungen:
 Leimgrube (Hayingen), Wüstung in Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch
Laimgrube
Leimgruben
Leimgruber